Das Hanteng Autos World Open 2016 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour in der Saison 2016/17, das vom 25. bis 31. Juli in Yushan ausgetragen wurde. Nach einer Pause von zwei Spielzeiten kehrten die World Open mit dieser Neuauflage wieder zurück in den Kalender der Main Tour.

Titelverteidiger war der Engländer Shaun Murphy, der im Viertelfinale an Landsmann Joe Perry mit 2:5 scheiterte. Sieger wurde Allister Carter, der Perry im Finale mit 10:8 bezwang. Für Carter war dies der erste Weltranglistenturniersieg seit seiner bezwungenen Krebserkrankung.

Preisgeld 
Im Vergleich zu 2014 stieg das Preisgeld für den Sieger und den unterlegenen Finalisten um jeweils 5.000 £. Für die Qualifikation unter die letzten 64 gab es 1.000 £ mehr als vor zwei Jahren.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde werden im Best-of-9-Modus ausgetragen.

Finalrunde

Turnierverlauf

Runde 1 
In der Auftaktrunde stolperten gleich drei Top-20-Spieler. Der Hongkonger Marco Fu scheiterte an Amateurspieler Sam Craigie mit 3:5. Stephen Maguire und Michael White verloren im Decider mit 4:5. Der Engländer Mark Davis verspielte sogar eine 4:0-Führung gegen Landsmann Tom Ford. Die Nerven behielten dagegen Barry Hawkins, Graeme Dott und Vorjahresweltmeister Stuart Bingham, die mit 5:4 in Runde 2 einzogen.

Runde 2 
In der zweiten Hauptrunde erwischte es gleich vier von fünf Lokalmatadoren, darunter den Heimfavoriten Ding Junhui und Liang Wenbo. Lediglich Zhang Anda erreichte mit einem überraschenden 5:2 gegen Judd Trump das Achtelfinale. Der amtierende Weltmeister Mark Selby musste sich mit 3:5 dem Thailänder Thepchaiya Un-Nooh geschlagen geben. Auch für Hawkins und Bingham war in Runde 2 Endstation. Jungtalent Kyren Wilson kassierte gegen Daniel Wells einen Whitewash. Mark Williams und John Higgins zitterten sich mit 5:4 über Graeme Dott bzw. den formstarken Michael Holt ins Achtelfinale.

Achtelfinale 
In der ersten Session gewannen die beiden Schotten John Higgins und Anthony McGill mit 5:2. Higgins lag zunächst gegen Mark Williams mit 0:2 zurück, überzeugte aber anschließend mit starkem Lochspiel und erzielte mit einer 144 das bislang höchste Break des Turniers. McGill knüpfte an seinen Erfolg bei den Indian Open an und begeisterte mit hohen Breaks von 66, 81, 61 und 115 Punkten. Thepchaiya Un-Nooh zerlegte Alan McManus mit 5:0 und zwei Century Breaks. Kurios war die Partie zwischen Allister Carter und Daniel Wells, als beim Stand von 2:0 der Tisch gewechselt werden musste. Carter setzte sich schließlich im Decider mit 5:4 gegen den Waliser durch.

In Durchgang zwei gewannen Titelverteidiger Shaun Murphy und Riga-Masters-Sieger Neil Robertson souverän mit 5:1 mit hohen Breaks und sicherem Lochspiel. Noch deutlicher war der 5:0-Sieg von David Gilbert gegen den chancenlosen Zhang Anda. Über die volle Distanz ging es zwischen Joe Perry und Ben Woollaston, wo Perry sich als letzter Spieler ein Viertelfinalticket sicherte.

Viertelfinale 
Im ersten Viertelfinale kam John Higgins gegen Allister Carter mit 0:5 unter die Räder. Der Schotte konnte nicht an seine Leistungen im Achtelfinale anknüpfen und machte eine Reihe von Lochfehlern, die Carter sofort bestrafte. Richtungsweisend war der vierte Frame, den Higgins nach einer respotted black verlor und mit einem 0:4-Rückstand in die Pause ging.

Anthony McGill zeigte zwar wieder starkes Break Building mit 80, 60 und 62 Punkten, unterlag aber dennoch Thepchaiya Un-Nooh deutlich mit 2:5. Der Thailänder, der schon gegen Selby und McManus brillant aufgespielt hatte, sicherte sich sein Halbfinalticket mit herausragendem Lochspiel und Breaks von 73, 60 und 125 Punkten.

Shaun Murphy knüpfte zunächst an seine starken Leistungen an und ging mit 2:0 gegen Joe Perry in Führung. Nachdem sich Perry Frame 3 mit einem 54er Break geholt hatte, verschoss der Titelverteidiger beim Stand von 57:57 Schwarz und vergab damit die Chance zur Pausenführung. Perry gewann alle nachfolgenden Frames und feierte seinen ersten Sieg gegen Murphy mit 5:2.

Im letzten Viertelfinale trafen mit Neil Robertson und David Gilbert die zwei bis dahin offensivstärksten Spieler des Turniers aufeinander. Umso zerfahrener begann die Partie mit mehreren Lochfehlern auf beiden Seiten. Robertson ging mit 2:0 in Führung, ehe Gilbert Frame 3 mit einer respotted black gewann und anschließend den 2:2-Ausgleich schaffte. Nach der Pause konnte Gilbert seine Chancen nicht nutzen und der Australier sicherte sich mit einem 5:2-Erfolg den Einzug ins Halbfinale.

Halbfinale 
Im ersten Halbfinale traf Allister Carter auf Thepchaiya Un-Nooh. Der zuletzt formstarke Thailänder konnte nicht an seine Leistungen anknüpfen, aber auch Carter gelang es nicht in höhere Breaks zu kommen. Zwar spielte Thepchaiya viele sehenswerte Bälle, vergab jedoch zahlreiche Chancen zur Fortsetzung und Carter gewann schließlich mit 6:1. Damit zog der Engländer erstmals seit dem German Masters 2013 wieder ins Finale eines Ranglistenturniers ein.

Im zweiten Halbfinale überrollte ein grandioser Joe Perry Freund und Trainingspartner Neil Robertson mit 6:2. In allen acht Frames wurde jeweils ein Break von über 60 Punkten gespielt. Perry eröffnete das Punktereigen mit einer 70 und einer 63 und ging 2:0 in Führung. Robertson konterte mit einer 78 und 76 zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach der Pause drehte Perry auf und spielte drei Centuries in Serie. Der Australier fand nicht mehr ins Spiel und Perry sicherte sich mit einer 91er Clearance den Einzug ins Finale.

Statistik

Finale 
Die erste Finalsession begann zerfahren mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Allister Carter ging zunächst mit 1:0 in Führung, Joe Perry drehte sofort die Partie mit 2:1, ließ jedoch seine starke Halbfinalform vermissen. Auch die nächsten beiden Frames blieb es ausgeglichen und Perry holte sich mit einem 78er Break die Führung zurück.

Es folgte die stärkste Phase von Carter, der sieben Frames in Folge gewann und mit 8:3 davonzog. Perry gelang es zwar mit zwei Centuries von 131 und 106 Punkten auf 8:9 zu verkürzen, die Lücke war jedoch zu groß und Carter sicherte sich mit einer 127 den ersten Ranglistenturniersieg seit dem German Masters 2013.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2016 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sport (Jiangxi)